Co w hałdzie piszczy – serial animowany emitowany w telewizji TVS. Pierwsza seria 13 odcinków była emitowana od marca do czerwca 2008 roku. Druga seria 20 odcinków była emitowana do lutego 2009
Twórcy filmu starają się nadać odcinkom śląski koloryt. Stosują absurdalny dowcip i zabawę konwencjami, a odcinki inspirowane były bieżącymi wydarzeniami ze sceny politycznej i kulturowej.

Postacie 
Bohaterami serialu jest śląska rodzina Masorzów:
 Walter Masorz – głowa rodziny, górnik, bezskutecznie próbuje zaszczepić synowi swoją miłość do górnictwa. Ma własny zespół szlagrowy (śląska muzyka biesiadna), w którym występuje jako wokalista.
 Hilda Masorz – żona Waltera, gospodyni domowa trzymająca dom żelazną ręką. Mistrzyni kuchni, rozmiłowana w serialu Niewolnica Isaura.
 Alojz Masorz – 15-letni syn Hildy i Waltera, słucha hip-hopu, pragnie zostać raperem.
 Dziadek Opa – blisko 90-letni weteran wojenny, ostatni jeniec II wojny światowej. W tym roku wrócił piechotą z Syberii. Posiadacz niebezpiecznej sztucznej szczęki (gybis).
 Młody Jorg – 88-letni górnik, kolega Waltera z kopalni, amator wina Palikot.
 Łysy i Siwy – „ziomale”, koledzy Alojza.
 Gwarek – duch kopalni, najbardziej enigmatyczna postać, zleca Walterowi kolejne zadania, będące częścią wielkiego planu.

Obsada głosowa 

 Wojciech Stupnicki – różne role
 Barbara Brodowy – różne role, śląskie dialogi
 Adam Złotorowicz – lektor
 Franciszek Brodowy – różne role, śląskie dialogi
 Grzegorz P. Kowalski – różne role

Odcinki

Linki zewnętrzne 
 
 Podstrona TVS poświęcona serialowi, blisko 30 odcinków do obejrzenia.

Miniseriale telewizyjne
Polskie filmy animowane